

Буа-д'Амон — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Буа-д'Амон — громада в кантоні Фрібур